Jure Kozjek, slovenski hokejist, * 4. januar 1982, Kranj.

Kozjek je vso svojo kariero, od sezone 2000/2001, igral za domači klub HK Triglav Kranj. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh Evropskih mladinskih prvenstvih in enem Svetovnem.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 14
| 4
| 7
| 11
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 11
| 0
| 5
| 5
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 15
| 2
| 2
| 4
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 16
| 6
| 3
| 9
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 6
| 12
| 18
|
| 99
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Interliga B
| 06/07
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 0
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 23
| 8
| 3
| 11
|
| 40
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |147
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |43
| bgcolor="#7FFF00" |78
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |289
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |6
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Kranjski športniki